Rosendaal ist der Name von

 Frits Rosendaal (* 1959), niederländischer Mediziner
 Rosendaal (Amsterdam), Straße in Amsterdam, Niederlande
 Rosendaal (Utrecht), ein Buitenplaats (Landsitz) in Utrecht, Niederlande

Rosendaal ist der ehemalige Name 

 der Gemeinde Rozendaal, Gelderland, Niederlande

Siehe auch: Roosendaal